Die Divizia A 1975/76 war die 38. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 17. August 1975 und endete am 20. Juni 1976. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1976/77
 2. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1976/77
 3. – AS Armata Târgu Mureș – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1976/77
 4. – Sportul Studențesc Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1976/77
 Steaua Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist CSU Galați am Europapokal der Pokalsieger 1976/77 teil

Absteiger in die Divizia B 
Olimpia Satu Mare, CFR Cluj, Universitatea Cluj

Aufsteiger in die Divizia A 
Corvinul Hunedoara, Progresul Bukarest, FC Galați

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1975/76 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1975/76 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1975/76
Liga-1-Saison